Charles Gillibert (né en 1977), producteur de cinéma français ;
 Jean Gillibert (1925-2014), psychiatre, psychanalyste, poète, traducteur, dramaturge et metteur en scène français ;
 Michel Gillibert (1945-2004), écrivain et homme politique français ;